Пуантилизм:

 Пуантилизм — в живописи, стиль письма разделёнными мазками правильных форм, соединение мазков и смешивание красок же происходит мысленно у наблюдателя при значительном отдалении или же малом размере воспроизведения.
 Пуантилизм (музыка) — один из методов композиции XX века, при котором в музыкальном произведении повторяются отдельные звуки, разделённые паузами. Изобретатель — Антон Веберн. Наибольшее распространение получил в период с 1950 по 1960 годы.